Niemcy:
 Sankt Stephan – dzielnica (Ortsteil) gminy Rehling, w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Aichach-Friedberg

Szwajcaria:
 Sankt Stephan – gmina w kantonie Berno, w okręgu Obersimmental-Saanen

Inne:
 (30779) Sankt-Stephan – planetoida

Zobacz też:
 Sankt Stefan
 Stephan